SEHA League 2011-12 var den første sæson af SEHA League.

Ligaen havde deltagelse af tolv hold fra Bosnien og Hercegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Serbien og Slovakiet. De 12 hold spillede først en dobbeltturnering, hvor alle spillede mod hinanden både ude og hjemme. De fire bedst placerede hold gik videre til slutspillet, der blev afviklet i final 4-format.

Mesterskabet blev vundet af RK Vardar Pro fra Makedonien fra Kroatien, som vandt ligaen for første gang. I finalen vandt makedonerne med 21-18 over landsmændene fra RK Metalurg. Bronzemedaljerne gik til RK Zagreb Croatia Osiguranje, som i kampen om tredjepladsen besejrede HT Tatran Prešov fra Slovakiet.

Resultater

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet med de fire bedste hold blev spillet i Sports Center Arena i Zagreb, Kroatien.

Kilder / eksterne henvisninger 
SEHA League 
SEHA Bulletin No. 23 (25. april 2012)) 
SEHA Bulletin no. 24 (25. april 2012)

Noter 

Sæsoner i SEHA League
Håndbold i 2011
Håndbold i 2012